Чемпионат мира по водному поло 1986 года — 5-й турнир по водному поло в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Турнир прошёл в Мадриде (Испания). Победителем турнира во второй стала сборная Югославия.

Формат турнира 
Групповой этап турнира был из трёх групп. В группе А было 6 команд, в группах B и C по 5 команд. Победители групп и занявшие вторые места в своих группах, переходят в Финал. Команды, занявшие третьи и четвёртые места в своих группах, переходят в турнир за 7-12 место. Команды, занявшие пятые места в своих группах, переходят в турнир за 13-16 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 

 Группа B
 
 
 

 Группа C
 
 
 
 

 Группа D

Первый групповой раунд

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Второй групповой раунд

Победители первого раунда

Группа Е 
Таблица показывает :
 Группа А игра Италия — Испания 8:7

 в группе Б сыграли Югославия — Куба 11:11.

Группа F 
Таблица показывает :
 Группа C игра ФРГ — Франция 10:4

 в группе D сыграли США — СССР 10:8.

Не прошедшие в первом раунде

Группа G 
Таблица показывает :
 Группа А игра Венгрия — Израиль 16:2.

Группа H 
Таблица показывает :
 Группа С игра Канада — Нидерланды 8:4

 в группе D сыграли Бразилия — Греция 9:9.

Плей-офф

Матчи за 13-15 место 
Таблица показывает :
 Группа С игра Канада — Нидерланды 8:4.

Матчи за 9-12 место 
Таблица показывает :
 Группа С игра Венгрия — Австралия 9:5

 в группе D сыграли Бразилия — Греция 9:9

Матчи за 5-8 место 
Таблица показывает :
 Группа Е игра США — Испания 11:12

 в группе F сыграли ФРГ — Франция 10:4.

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

См. также 
 Водное поло на чемпионате мира по водным видам спорта 1986 (женщины)

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по водному поло
водное поло
1986 год в водном поло